Il detentore del titolo Arthur Ashe ha perso negli ottavi di finale contro Vitas Gerulaitis.

Il torneo ha visto vincitore Björn Borg che ha battuto in finale Ilie Năstase con il punteggio di 6-4, 6-2, 9-7.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1976